Ву́лиця Столє́това — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Столєтова — вулиця в місті Дніпро.
 У місті Донецьк:
 Вулиця Столєтова — вулиця у Будьонівському районі;
 Вулиця Столєтова — вулиця у Пролетарському районі.
 Вулиця Столєтова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Столєтова — вулиця в місті Київ.

 Вулиця Столєтова — вулиця в місті Ужгород.

 Вулиця Столєтова — колишня назва вулиці Артема Веделя в місті Харків.

Вулиця Столєтова — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Столєтова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Столєтова — вулиця в місті Тула.

Вулиці, названі на честь людей